Галаад или Гилеад ( [Гиль’ад]), также Галаатида и Перея (,  от  «по ту сторону»), — историческая область Древнего Израиля на восточном берегу реки Иордан. Ныне находится на территории Иордании.

В ветхозаветные времена Галаадом называлась большая область к востоку от реки Иордан и к северу от Мёртвого моря. В греко-римское время называлась .

История 
До Исхода из Египта Галаад был разделён между аморейским царём Сихоном и рефаимским царём Огом (); население, по-видимому, в основном было аморейским:

Пошли сыны Махира, сына Манассиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали амореев, которые были в нем

Ещё в XIII веке до н. э. Галаад был завоеван и заселён евреями и достался в удел племени Манассии ().

В VIII веке до н. э. Галаад был захвачен Ассирией ().

В конце IV—III веке до н. э. греко-македонские завоеватели основали здесь ряд эллинистических городов, объединившихся в 63 году до н. э. в союз (так называемый Декаполис), под верховной властью Рима. Область изобиловала пастбищами, славилась скотоводством. Кроме того, в древние времена был знаменит галаадский бальзам — смесь из смолы и пряностей, которую использовали для заживления ран.

В конце II века до н. э. — I веке н. э. Галаад (Перея) был подчинён Иудее. При Ироде Антипе (4 год до н. э. — 39 год н. э.) была выделена в тетрархию («четвёртую часть государства»). В 68 году была завоёвана Веспасианом.

В христианской традиции Перея (Галаад) — место деятельности Иоанна Крестителя и Иисуса. Так, например, сказано, что Иисус из Галилеи шел в Иудею «За Иорданскою стороной», то есть через Галаад ()

В 636 году Галаад был завоёван арабами.

В культуре 

 В цикле романов Стивена Кинга «Тёмная Башня» главный герой, Роланд Дискейн, происходит из королевства, называемого Гилеад, впоследствии уничтоженного агентами Алого Короля.
 В стихотворении Эдгара По «Ворон» — Галаадский бальзам.
 В рассказе Пауло Коэльо «Пятая гора»
 В романе Лиона Фейхтвангера «Иеффай и его дочь»
 В романе Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» и одноименном телесериале название «Республика Гилеад» носит вымышленное тоталитарное государство, созданное в результате государственного переворота на территории США
 Gilead Sciences, крупная фармацевтическая компания США, названа в честь Галаадского бальзама.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Анатолий Холодюк Там, где пророчествовал пророк Божий Илия

Восточное Средиземноморье в древности
Библейские места
История Иордании
Историческая область древнего Израиля